

Tecnologia 
 Radio – tecnologia elettronica che utilizza le onde elettromagnetiche per le telecomunicazioni o altri scopi 
 Radio – apparecchio elettronico che permette di inviare e/o ricevere onde radio
 Radio – mezzo di comunicazione di massa, termine usato anche per indicare la singola stazione emittente

Musica 
 Radio – album di LL Cool J del 1985
 Radio – album dei Naked City del 1993
 Radio – album di Ky-Mani Marley del 2007
 Radio – album di Michael Rother del 1993
 Radio – brano dei Rancid del 1993
 Radio – album dei Wise Guys del 2006
 Radio – singolo dei The Corrs del 1999
 Radio #1 – singolo degli AIR del 2001
 Radio – singolo di Robbie Williams del 2004
 Radio – singolo di Musiq Soulchild del 2008
 Radio – singolo di Alesha Dixon del 2010
 Radio – singolo dei Rammstein del 2019

Altro 
 Radio – osso laterale dell'avambraccio
 Radio (Ra) – elemento chimico
 Mi chiamano Radio (Radio) – film statunitense del 2003
 Radio – sottile ramificazione perpendicolare che si diparte dalle barbe di una piuma o di una penna

Altri progetti